

Крутий Яр — хутір, Куйбишевський район, Ростовська область
 Крутий Яр — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край

Крутий Яр — річка в Житомирській області, ліва притока Тетерева
 Крутий Яр — село, Донецька область, Покровський район
 Крутий Яр — село, Запорізька область, Вільнянський район
 Крутий Яр — село, Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)